Abgaal (auch Abgal geschrieben) bezeichnet:

Einen Unterklan der somalischen Hawiya
Einen Dialekt des Somali

Siehe auch:
 Abgal